Florian Busch (né le  à Tegernsee en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il joue ses premiers matchs dans la DEL avec les Eisbären Berlin. L'équipe remporte le titre national en 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012 et le Trophée européen 2010.

Carrière internationale 
Il représente l'Allemagne au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il a participé aux Jeux olympiques de 2006. Il a écopé d'une amende de  suisse et été suspendu deux ans de toute compétition internationale par la Fédération internationale de hockey sur glace pour avoir manqué un contrôle antidopage prévu hors compétition.

Trophées et honneurs personnels

DEL 
2006 : participe au Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| EHC Klostersee || Oberliga || 25|| 11|| 3|| 14|| 84|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Eisbären Berlin|| DEL|| 47|| 1|| 12|| 13|| 22|| 11|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2004-2005|| Eisbären Berlin|| DEL || 38|| 0|| 6|| 6|| 18|| 10|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2004-2005 || Eisbären Berlin junior|| Oberliga || 13|| 13|| 8|| 21|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Eisbären Berlin || DEL|| 47|| 9|| 11|| 20|| 34|| 11|| 0|| 6|| 6|| 6
|-
| 2005-2006|| Eisbären Berlin junior || Oberliga || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Eisbären Berlin || DEL|| 26|| 9|| 9|| 18|| 38|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2007-2008|| Eisbären Berlin || DEL|| 54|| 14|| 27|| 41|| 26|| 14|| 6|| 5|| 11|| 4
|-
| 2008-2009|| Eisbären Berlin || DEL|| 39|| 15|| 22|| 37|| 14|| 12|| 1|| 7|| 8|| 4
|-
| 2008-2009|| Eisbären Berlin || LdC || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Eisbären Berlin || DEL|| 42|| 11|| 23|| 34|| 26|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2010 || Eisbären Berlin || Trophée européen || 8|| 2|| 8|| 10|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2010-2011 || Eisbären Berlin || DEL || 49|| 16|| 31|| 47|| 56|| 12|| 5|| 2|| 7|| 6
|-
| 2011 || Eisbären Berlin || Trophée européen || 8|| 0|| 3|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Eisbären Berlin || DEL || 46|| 9|| 29|| 38|| 30|| 12|| 3|| 10|| 13|| 2
|-
| 202012 || Eisbären Berlin || Trophée européen || 4|| 0|| 2|| 2|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 ||Eisbären Berlin ||DEL || 45|| 11|| 27|| 38|| 12|| 11|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
|2013-2014 ||Eisbären Berlin ||DEL || 35|| 5|| 15|| 20|| 10|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2014-2015 || Eisbären Berlin|| DEL || 33||7 || 14|| 21||12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 ||Eisbären Berlin ||DEL || 43 || 10 || 16 || 26 || 26 || 6 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
|2016-2017 ||Eisbären Berlin ||DEL || 42 || 6 || 14 || 20 || 12 || 14 || 1 || 6 || 7 || 6
|-
| 2017-2018 || Eisbären Berlin|| DEL || 29||2||10||12||8||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Eisbären Berlin|| DEL || 42 || 5 || 8 ||13 || 16 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Eisbären Berlin|| DEL || 1|| 0 || 0|| 0 || 0 ||-|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur des Eisbären Berlin
Attaquant de hockey sur glace
Naissance le 2 janvier 1985
Naissance à Tegernsee